Pocono 500 ist der Name folgender Automobilrennen auf dem Pocono Raceway:

 1987 und 1989 in der Indy Car World Series, siehe Pocono IndyCar 400
 von 1997 bis 2009 im Winston Cup, Nextel Cup und Sprint Cup, siehe 5-hour Energy 500